Termenul „Darwin” se poate referi la:

Personalități
Charles Darwin (1809–1882) un naturalist și scriitor englez, „părintele” teoriei evoluției biologice prin selecție naturală
 Charles Galton Darwin - fizician englez, nepotul lui Charles Darwin
 , un nume de familie (lista persoanelor notabile ce-l poartă)

Geografie
 Muntele Darwin, Zimbabwe
 Darwin Glacier (Antarctica)
 Munții Darwin, Antarctica
 Darwin Bank, Azerbaidjan

Australia
Darwin (Northern Territory) un oraș din Australia
 Darwin International Airport
 Charles Darwin National Park
 Charles Darwin Reserve
 Charles Darwin University
 Darwin River, Northern Territory
 Darwin Dam (Tasmania)
 Division of Darwin, 1903–1955 election division
 Mount Darwin (Tasmania)
 Darwin, Tasmania

Regatul Unit
 Darwin College, Cambridge
 Darwin College, Kent
 Darwin Shopping Centre, Shrewsbury

America de Nord
 Darwin, California, Inyo County
 Darwin, Fresno County, California
 Darwin Falls, California
 Darwin Falls Wilderness
 Darwin Township, Clark County, Illinois
 Darwin School, Manitoba
 Darwin, Minnesota
 Darwin, Ohio
 Darwin, Virginia
 Mount Darwin (California)

America de Sud
 Cordillera Darwin, Tierra del Fuego
 Darwin Channel
Darwin (Insulele Falkland) un oraș din Insulele Falkland
Darwin (Galápagos) o insulă vulcanică din arhipelagul Galapagos
 Darwin Sound
 Muntele Darwin (Anzi), Tierra del Fuego
 Darwin, Río Negro, un municipiu din Provincia Río Negro, Argentina

Cratere
 Darwin (crater lunar)
 Darwin (crater marțian)
 Darwin Crater, Tasmania

Știință și tehnologie
 Darwin (unitate), o unitate de măsură a schimbării evoluționare, definită de J.B.S. Haldane
 Darwin (ESA), un proiect al European Space Agency
 RRS Charles Darwin, o navă britanică
 1991 Darwin, un asteroid
 Medalia Darwin
 Darwin Lagrangian

Informatică
 Darwin (limbaj de programare)
 Darwin (sistem de operare)
 Darwin Streaming Server
 XDarwin
 Darwin Information Typing Architecture
 Darwin (ADL)

Divertisment
 Darwin (film din 2011), un film documentar din 2011
 Darwin (film din 2015), un film SF din 2015
 Darwin (seaQuest DSV), un delfin din serialul TV seaQuest DSV
 Darwin 4078, un joc arcadă
 Darwin (comics), un personaj din Marvel Comics Universe, asociat cu X-Men
 Darwin!, un album muzical din 1972 de Banco del Mutuo Soccorso
 Darwin's Nightmare, un film documentar din 2004

Altele
 Rebeliunea Darwin, o demonstrație din Australia, 1918
 Darwin Baseball League
 Darwin Rugby League
 Darwin Airline